Валентин Карпов:
 Карпов, Валентин Константинович (1914—1971) — советский художник.
 Карпов, Валентин Семёнович (род. 1926) — советский государственный и политический деятель.